Nothnagel, Notnagel, Nottnagel oder Nodnagel ist der Familienname folgender Personen:

 August Nodnagel (1803–1853), deutscher Dichter und Gymnasiallehrer
 August Friedrich Wilhelm Nothnagel (1822–1899), deutscher Maler
 Benjamin Nothnagel (1729–1804), deutscher Tapetenfabrikant 
 Christoph Notnagel (auch Nottnagel; 1607–1666), Ordinarius für Höhere Mathematik an der Universität Wittenberg
 Dominik Nothnagel (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Ernst Otto Nodnagel (1870–1909), deutscher Komponist, Sänger und Literat
 Hermann Nothnagel (1841–1905), deutscher Internist
 Johann Andreas Benjamin Nothnagel (1729–1804), deutscher Maler
 Karl Nothnagel (1898–1958), deutscher Denkmalpfleger und Kulturbeamter
 Klaus Nothnagel (* 1955), deutscher Autor, Moderator, Schauspieler und Komponist
 Maik Nothnagel (* 1966), deutscher Politiker
 Paul Nothnagel (1897–1976), deutscher Mykologe
 Paul Heinrich Nodnagel (1928–2009), Kunstmaler der Moderne
 Reinhard Nothnagel (* 1949), deutscher Jurist